Метаморфо́за ( «превращение» от  «через» +  «форма») — превращение, преобразование чего-либо; наиболее общее понятие для процессов, происходящих во вселенной:
 метаморфоз в биологии — глубокое преобразование строения организма (или отдельных органов) в ходе индивидуального развития (онтогенеза).
 Метаморфоз насекомых
 метаморфизм в геологии — изменение осадочных и магматических горных пород из-за изменения физико-химических условий, например, превращение известняка в мрамор; см. также метаморфические горные породы.

Прочее:
 Метаморфоза (мультфильм, 1978) — советский кукольный мультипликационный фильм Романа Качанова.
 Метаморфоза (Звёздный путь: Оригинальный сериал) — 9-й эпизод 2-го сезона научно-фантастического телесериала «Звёздный путь» (США, 1967).
 Метаморфоза (серия рисунков) — серия коллажей-зарисовок Жоана Миро, сделанных между 1935 и 1936 годом.

См. также 
 Метаморфозы (значения)
 Метаморфопсия — функциональное расстройство глаза.
 Превращения | Преобразование | Преображение (значения)
 Трансформация | Трансфигурация